Даги может означать:

 Даги — воинственный и отважный народ.

 Топоноимы
 Даги — село в Сахалинской области.
 Даги — река на Сахалине.

Персоналии
  — древнеегипетский визирь.
  — жена монгольского хана Дармабалы, мать Хайсана и Аюрбарибады.

Кинематограф
 Даги — одна из рас во вселенной Звёздных войн.